Бурдино — название населённых пунктов в России:

 Бурдино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Бурдино — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Бурдино — село в Тербунском районе Липецкой области.
 Бурдино — деревня в Каширском районе Московской области.
 Бурдино — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Бурдино — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Бурдино — деревня в Островском районе Псковской области.